Slag bij Vreeswijk (1481) 13 okt 1481, tijdens de Stichtse Oorlog in de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Slag bij Vreeswijk (1482) september 1482, tijdens de Stichtse Oorlog.
Slag bij Vreeswijk (1787) 9 mei 1787, tijdens de Bataafse periode.